Solenne (muziekterm), een Italiaanse muziekterm
Sint Solenne, een Franse bisschop uit de vijfde eeuw